Seník může být:

 Seník – sklad sena
 Seník (Jankovice), část obce Jankovice v okrese Pardubice

příjmení osob
 Jaroslav Seník (1897–1957) – český herec

Externí odkazy